Papa kan syfta på:

 Papa (mytologisk gestalt) – en mytologisk gestalt hos maorifolket, se 
 Pa-Pa – en låt av The Rasmus, se albumet Hellofatester

Geografi

Gambia 

 Papa (ort i Gambia),

Storbritannien 

 Papa, Shetlandsöarna, ö, Skottland,

Ungern 

 Pápa, Veszprém, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar